Carl Ottosen er navnet på flere personer:

 Carl Ottosen (læge) (1864-1942) – dansk læge og helsepionér (Carl Jacob Ottosen)
 Carl Ottosen (skuespiller) (1918-1972) – dansk skuespiller og manuskriptforfatter (Carl Ernst Ottosen)